3 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się w 10 kwietnia i zakończył się 3 października 2011 po dwudziestu jeden rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2010 w sportach motorowych
2010 w Niemczech
2010 w Holandii